Metrik kan avse:

 Metrik (vers) – inom litteraturvetenskapen det teoretiska studiet av meter, det vill säga prosodiska
 Metrik (matematik) – en mängd X tillsammans med en avståndsfunktion